Donald Murray, crittografo britannico
Donald Murray, calciatore scozzese
Donald Murray, pseudonimo del regista italiano Piero Vivarelli